Полев — русская фамилия.

Известные носители 
 Полев, Андрей Богданович (?—1608) — русский воевода XVI—XVII века.
 Полев, Богдан Иванович — русский стольник и воевода XVI—XVII века.
 Полев, Иван Осипович (?—1605) — русский воевода XVI—XVII века.
 Полев, Олег Анатольевич (род. 1965) — российский хоккеист с мячом.
 Полев, Никифор Васильевич — монах Иосифо-Волоцкого Успенского монастыря, ученик преподобного Иосифа Волоцкого, переписчик книг.
 Полев, Павел Абрамович (1915—1983) — Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии 
 Балк-Полев, Павел Фёдорович (1690—1743) — камергер, тайный советник.
 Садырев-Полев, Григорий Фёдорович (Герман; 1505—1567) — епископ Русской церкви, архиепископ Казанский и Свияжский, предполагаемый кандидат на престол Московской митрополии.

Женщины 
 Настя Полева — лидер российской рок-группы «На́стя».